1997 Голяма награда на Франция е 47-ото за Голямата награда на Франция и осми кръг от сезон 1997 във Формула 1, провежда се на 29 юли 1997 година на пистата Маникур, Франция.

Репортаж 
На старта Михаел Шумахер поведе напред пред Френтцен от Уилямс зад останалите. Това е лош старт за Деймън Хил който загуби крилото на първия завой.

Нищо не се случва в състезанието докато предстоящия в края дъжд не обърква някои пилоти да се завъртят както и Михаел Шумахер, но той продължи в състезанието към третата си победа този сезон с голяма преднина пред останалите.

Краят на състезанието Шумахер финишира пред Френтцен, но в последните обиколки тежка битка се състои между Дейвид Култард, Ралф Шумахер и Жан Алези. В същото битка за трета позиция се разрезило между Еди Ървайн и Жак Вилньов.

Ралф Шумахер се завътя привидно за запазването на 6-а позиция, но може да бъде споменат със забележки отстрана на брат си при опита да го затвори с една обиколка.

По последната обиколка Дейвид Култард катастрофира при опита си да задържи 5-а позиция от Алези коствайки загуба на точки и гарантирано 6-а за Ралф Шумахер.

През това време Вилньов притиска Ървайн за третата позиция преди канадеца да се завърти на последния завой връщайки се съвсем близо до Алези от Бенетон.

Квалификация

Състезание

Бележки 
 Ярно Трули замести Оливие Панис от отбора на Прост.
 Мястото на Трули е взето от Тарсо Маркес.
 Норберто Фонтата замести Джани Морбидели от Заубер. Италианеца страда от счупено рамо.

Класирането след състезанието 

 Класирането при пилотите

 Класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Франция